Valdespina puede referirse a:

 Valdespina (Palencia): localidad del municipio de Amusco, en la provincia de Palencia, (España).

 Valdespina (Soria): localidad del municipio de Borjabad, en la provincia de Soria, (España).

 El apellido Valdespina.

 El Marquesado de Valdespina.

 El Palacio del Marqués de Valdespina: sede actual del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya, España).